ВХЛ в сезоне 2018/2019 — девятый сезон Высшей хоккейной лиги. Стартовал 5 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге матчем открытия между чемпионом «Динамо» СПб и серебряным призером «СКА-Нева».

Клубы, пробившиеся или выбывшие в Высшую хоккейную лигу 
По результатам прошлого сезона в ВХЛ оказались «Лада» (Тольятти) и «Югра» (Ханты-Мансийск). Поднялся хоккейный клуб «Тамбов». Лигу покинули «Спутник» (Нижний Тагил) и китайский «КРС-Хэйлунцзян (Харбин)», вместо него будет выступать «КРС-ОЭРДЖИ» (Харбин).

Регулярный чемпионат

Формат 
В регулярном чемпионате ВХЛ сезона 2018/2019 принимают участие 29 клубов. Турнир проводится по круговой системе: каждая команда играет с каждой по 2 матча (по одному дома и в гостях). такими образом в чемпионате каждая команда проводит 56 матчей. Лучшие 16 команд выходят в плей-офф турнира.

Турнирная таблица 

Примечание
 '' М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, О — очков

Плей-офф 2018/2019

Сетка плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал Кубка Петрова

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ВХЛ

Высшая хоккейная лига
Хоккейные лиги в сезоне 2018/2019